Deris bezeichnet:

 Deris (Thrakien), eine antike Stadt in Thrakien, vielleicht das heutige Kocaçeşme an der Bucht von Saros in der Türkei
 in der Antike ein Kap an der Küste der Marmarica, heute Ras el Hekma zwischen Sidi Haneish und Fukah in Ägypten
 Andi Deris (* 1964), Sänger und Hauptkomponist der deutschen Power-Metal-Band Helloween